El término techo puede referirse a:

 techo, parte superior de un edificio, construcción, habitáculo, etc., que lo cubre y cierra.
 techo, superficie que cierra en lo alto una habitación o espacio cubierto.
 techo frío, tipo de techo en edificios industriales y comerciales 
 techo verde, es el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación
 techos tradicionales, techos en que se emplean materiales fáciles de trabajar y de obtener en la zona
 techo solar, abertura fija u operable en el techo del automóvil
 vivienda por sinécdoque (tomando la parte por el todo) - véase persona sin techo.
 Techo,  barrio de Bogotá, Colombia;
 función techo, función matemática que asigna a cada número real el número entero más próximo que no sea menor que él;
 techo de vuelo, la altitud máxima que una aeronave puede alcanzar en un conjunto de condiciones;
 cláusula techo, en derecho hipotecario, limitación máxima del tipo de interés establecida en el documento de formalización de la hipoteca. (ver también cláusula suelo)
 techo de cristal, limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones
 doble techo, dentro del Análisis gráfico de valores, es una figura de cambio de tendencia

Organizaciones 
 Techo, organización latinoamericana antes conocida como Un Techo para mi País y Un Techo para Chile.
 Techo El Salvador, organización salvadoreña.
  Techo Venezuela, organización venezolana.

Enlaces externos